Франц Геринг:
 Геринг, Франц (; 1838—1884) — немецкий музыкальный критик, журналист.
 Гёринг, Франц (; род. 1984) — немецкий лыжник.